Церковь Всех Святы́х, в земле Росси́йской просия́вших (Всесвя́тская) — православный храм на улице Водопьянова города Липецка. Архитектор — Владимир Рулёв.

Первый православный храм в новых правобережных микрорайонах Октябрьского округа города. Согласно проекту, вместимость храма — 600 человек. Возведён полный храмовый комплекс, включающий помимо церкви с колокольней воскресную школу и крестильную.

Первый настоятель храма и строитель — протоиерей Владимир Сельцов.

История 
Возведение храма началось весной 2002 года. Чин освящения закладного камня совершён митрополитом Воронежским и Липецким Мефодием 31 августа 2002 года. На чине освящения присутствовало около тысячи человек.

Первоначально на месте храма был установлен списанный железнодорожный вагон, переоборудованный стараниями прихожан для совершения богослужений и треб. В конце 2003 года, после перекрытия фундамента храма, прихожане переместились на цокольный этаж (подвал).

В конце 2007 года на храм начали водружать купола. 10 апреля 2008 года при большом стечении верующих, на колокольню строящегося храма водружён последний большой купол с православным крестом весом 6,5 тонн. Купол перед подъёмом освятил епископ Липецкий и Елецкий Никон (Васин). После установки купола колокольни здание храма достигло проектной высоты — 49 метров (высота шестнадцатиэтажного жилого дома).

Интересные факты 
 Советским планом застройки города Липецка на месте храма предполагалось строительство здания райкома КПСС. Для этих целей в 1990 году был вырыт котлован, началась закладка фундамента. Распад СССР и последующий запрет на деятельность КПСС не позволил этим планам осуществиться. Котлован, ежегодно заливаемый талыми водами, в неизменном виде просуществовал до 2002 года.
 Купола храма покрыты специальными листами нитротитана. Этот современный качественный материал впервые был применён при строительстве Храма Христа Спасителя и в настоящее время стал стандартным материалом для куполов православных храмов. По своим характеристикам материал значительно превосходит традиционную для российских храмов позолоту. Отмечается, что срок службы нитротитана в условиях промышленного города не менее пятидесяти лет.

Духовенство 
 Настоятель храма — протоиерей Владимир Сельцов
 протоиерей Вячеслав Крюков
 иерей Сергий Боев
 иерей Алексий Синельников
 иерей Андрей Слепокуров
 иерей Димитрий Рыбицкий
 диакон Александр Синельников
 диакон Виталий Труфанов

Примечания

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт храма
 Липецкая и Елецкая епархия РПЦ

Всех Святых
Липецк
Липецк
Храмы, построенные в 2012 году в России